Ferreiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha dos Ferreiros, ö, Rio de Janeiro,

Portugal 

 Ferreiras, ortsdel, Faro, Albufeira, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar